Lombardini est un patronyme italien qui peut faire référence à :

Personnalités 

 Alejandro Lombardini (1919-), footballeur argentin ;
  (1940-1974), militaire italien victime des Brigades rouges ;
 Bice Lombardini, artiste peintre italienne du  ;
  (1943-), une des premières actrices vénézuélienne de télévision et de telenovelas ;
  (1794-1878), ingénieur italien ;
  (1892-1945), éducateur, prédicateur protestant et résistant italien mort en déportation ;
  (1935-1998), magistrat italien spécialiste de la lutte contre les enlèvements en Sardaigne ;
 Maddalena Lombardini (1745-1818), compositrice et violoniste italienne ;
 Manuel María Lombardini (1802-1853), militaire mexicain, président du Mexique par intérim ;
  (1971-), footballeur italien ;
 Maxime Lombardini (1965-), dirigeant français de sociétés ;
  (1924-2013), économiste et homme politique italien ;
  (1920-1986), footballeur italien ;

Sociétés 
 Lombardini Group, un fabricant italien de moteurs à explosion ;
 , une chaîne italienne de grande distribution.

Patronyme italien